Prata (Minas Gerais), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
Prata (Paraíba), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
Prata do Piauí, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Piauí
Prata (Massa Marittima), plaats in de Italiaanse gemeente Massa Marittima
 Prata di Pordenone, gemeente in de Italiaanse regio Friuli-Venezia Giulia
 Pietro Pileo da Prata (14e eeuw), Italiaans prelaat afkomstig uit Prata di Pordenone